

Architettura 
 Stadio Manuel Martínez Valero – impianto sportivo di Elche, in Spagna

Aziende 
 Valero Energy – società statunitense di raffinazione del petrolio e del gas naturale

Geografia 
 Valero – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Aaron Valero – medico e educatore israeliano
 Borja Valero – ex calciatore spagnolo
 Cristina Torrens Valero – ex tennista spagnola
 Edwin Valero – pugile venezuelano
 Elisa Valero – architetta e professoressa universitaria spagnola
 Jakab Valero – docente ungherese
 Pilar Valero – ex cestista e allenatrice di pallacanestro spagnola
 Xavi Valero – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo